Това е списъкът с епизоди на американския сериал „От местопрестъплението: Маями“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Първи, втори, трети и пети сезон са с по 24 епизода всеки. Четвърти и седми сезон са с по 25. Шести сезон е с 21 епизода заради стачката на сценаристите.

Към 8 април 2012 г. са се излъчили 232 епизода.

Общ преглед

Епизоди

Пилотен епизод – От местопрестъплението

Сезон 1: 2002-2003

Сезон 2: 2003-2004

Сезон 3: 2004-2005

Сезон 4: 2005-2006

Сезон 5: 2006-2007

Сезон 6: 2007-2008

Сезон 7: 2008-2009

Сезон 8: 2009-2010

Сезон 9: 2010-2011

Сезон 10: 2011-2012 

От местопрестъплението: Маями